Hasdrubal (punisch ’zrb’l, ‚Meine Hilfe ist Baal‘) ist der Name folgender Personen:
 Hasdrubal (Regent) (6./5. Jh. v. Chr.), ein frühzeitlicher Herrscher über Karthago
 Hasdrubal (Sohn Hannos) (4./3. Jh. v. Chr.), Feldherr im Ersten Punischen Krieg
 Hasdrubal (Cartagena) (270–221 v. Chr.), auch Hasdrubal der Schöne genannt, Schwiegersohn des Hamilkar Barkas und Gründer der Stadt Nova Carthago in Spanien
 Hasdrubal (Bruder Hannibals) († 207 v. Chr.), Sohn von Hamilkar Barkas und Bruder Hannibals, Feldherr im Zweiten Punischen Krieg
 Hasdrubal (Sohn Gisgos) († 202 v. Chr.), Feldherr im Zweiten Punischen Krieg
 Hasdrubal (Feldherr), Feldherr gegen den Numidierkönig Massinissa vor dem Dritten Punischen Krieg